Ophir (característica d'albedo), característica d'albedo a la superfície de Mart 
 Ophir (Califòrnia), comunitat no incorporada al comtat de Placer, Califòrnia
 Ophir (Colorado), població dels Estats Units a l'estat de Colorado
 Ophir (Utah), població dels Estats Units a l'estat de Utah
 Ophir Catenae, formació geològica del tipus catena del quadrangle Coprates de Mart
 Ophir Cavus, formació geològica de tipus cavus a la superfície de Mart
 Ophir Chasma, estructura geològica del tipus chasma a la superfície de Mart
 Ophir Optronics, empresa que desenvolupa, fabrica, i comercialitza instruments òptics de mesurament 
 Ophir Planum, formació geològica de tipus planum a la superfície de Mart